Abe (wodospad) − wodospad w Japonii
 Abe (rzeka) − rzeka w Japonii